Allium schoenoprasum var. schoenoprasoides  es una especie no aceptada y puede referirse a:
Allium schoenoprasum var. schoenoprasoides descrita por (Regel) Nyman es el  Allium schoenoprasoides de Regel
Allium schoenoprasum var. schoenoprasoides descrita por Briq. es el  Allium schoenoprasum de L.

Referencias